YTV  kan henvise til

 Yorkshire Television, forkortet YTV, en tv-kanal under ITV’s netværk, der i dag sender under navnet ITV Yorkshire
 YTV (tv-kanal), en canadisk tv-kanal